Neuholland steht für:
 Australien vor der Inbesitznahme der gesamten Landmasse durch das britische Empire im 19. Jh.
 Neuholland (Kassel), ein Ortsbezirk im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe
 Neuholland (Liebenwalde), ein Ortsteil der Stadt Liebenwalde in Brandenburg
 eine kurzlebige niederländische Kolonie (1630–1654) im Nordosten Brasiliens, siehe Niederländisch-Brasilien
 Neu-Holland (St. Petersburg), eine Insel in Sankt Petersburg, Russland

Siehe auch:
 New Holland
 Nieuw Nederland